Erang ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Erang (1931–2022), luxemburgischer Kunstturner
 Mathias Erang (1902–1978), luxemburgischer Kunstturner